Вулиця Антоненка — вулиця в смт Калинівка, Броварський район.
 Вулиця Антоненка — вулиця в Ленінському районі міста Севастополя.

Див. також 
 Антоненко

Вулиці, названі на честь людей